Лос Мендоза има више значења:

 Лос Мендоза (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Мендоза (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мендоза, Ла Ресолана (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Мендоза, Ла Баскула (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мендоза (Хуан Н. Мендез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Мендоза (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику